Soul Survivor jelentései:

 Soul Survivor, Al Green 1987-es albuma
 Soul Survivor, C. C. Catch 1987-es dala
 Soul Survivor, L.L. Cool J 1993-as dala
 Soul Survivor, Beverley Knight dala
 Soul Survivor, Young Jeezy dala